«Santa Bárbara» hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Bárbara de Nicomedia (s.III), santa y mártir de Nicomedia - festividad: 4 de diciembre.

Arquitectura y edificios 
 Castillo de Santa Bárbara, Alicante, España.
 .
 .

Divisiones administrativas

Argentina 
 Departamento Santa Bárbara, provincia de Jujuy;
 Santa Bárbara, localidad de la provincia de Salta;
 Ingenio Santa Bárbara, localidad de la provincia de Tucumán.

Bolivia 
 Santa Bárbara, departamento del Potosí.

Brasil 
 Santa Bárbara, municipio en el estado de Bahía;
 Santa Bárbara, municipio en el estado de Minas Gerais;
 Santa Bárbara d'Oeste, municipio en el estado de São Paulo;
 Santa Bárbara do Leste, municipio en el estado de Minas Gerais;
 Santa Bárbara do Monte Verde, municipio en el estado de Minas Gerais;
 Santa Bárbara do Tugúrio, municipio en el estado de Minas Gerais.

Cabo Verde 
 Santa Bárbara, localidad en Cabo Verde.

Chile 
 Santa Bárbara, comuna en la Región del Biobío;
 Santa Bárbara, localidad en la Región de Los Lagos;

Colombia 
 Santa Bárbara, municipio del departamento de Antioquia;
 Santa Bárbara, municipio del departamento de Santander;
 Santa Bárbara, municipio del departamento de Nariño.
 Santa Bárbara de Arauca, capital de departamento de Arauca;
 Santa Bárbara de Pinto, municipio del departamento de Magdalena;

Costa Rica 
 Cantón de Santa Bárbara, en Heredia.
 Santa Bárbara, distrito primero del cantón homónimo.
 Santa Bárbara, localidad en Guanacaste;
 Santa Bárbara, localidad en Heredia.

Cuba 
 Santa Bárbara de Biribiri, localidad en Las Tunas.

Ecuador 
 Santa Bárbara, localidad en Sucumbíos.

España 
 Santa Bárbara, localidad de Teruel, Aragón;
 Santa Bárbara, parroquia (civil) del concejo de San Martín del Rey Aurelio, Asturias;
 Santa Bárbara, municipio de la provincia de Tarragona, Cataluña;
 Santa Bárbara de Casa, municipio de la provincia de Huelva, Andalucía;
 Guijo de Santa Bárbara, localidad de Cáceres, Extremadura;
 Venta de Santa Bárbara, localidad de Granada, Andalucía;

Estados Unidos 
 Condado de Santa Bárbara, estado de California;
 Santa Bárbara, localidad en el estado de California.

Filipinas 
  Santa Bárbara, municipio de la provincia de Iloílo;
  Santa Bárbara, municipio de la provincia de Pangasinán;
 Santa Bárbara de Tolong, municipio de la provincia de Pangasinán.

Guatemala 
 Santa Bárbara, localidad en Huehuetenango;
 Santa Bárbara, localidad en Suchitepéquez.

Honduras 
 Departamento de Santa Bárbara, departamento;
 Santa Bárbara, municipio cabecera del departamento de Santa Bárbara.

Italia 
 Santa Bárbara, localidad en la provincia de Campania.

México 

 Santa Bárbara (Chihuahua), localidad del Estado de Chihuahua;
 Municipio de Santa Bárbara (Chihuahua);
 Santa Bárbara (Durango), región serrana del estado de Durango;
 Santa Bárbara (Guanajuato), localidad del Municipio de Ocampo, Guanajuato;
 Intendencia de Durango, Nueva Vizcaya Sta Bárbara
  Ixtapaluca, Santa Bárbara localidad Del Municipio De Ixtapaluca
 Cuautitlán_Izcalli; Sta Bárbara Izcalli Tlatecpan 
  Estado de Hidalgo, Sta Bárbara
 Tlaxcala, Sta Bárbara Huamantla
 Tlaxcala, Sta Bárbara Acuicuizcatepec
 Tlaxcala, Sta Bárbara Almoloya
 Ocotelulco, Tlaxcala Tamazolco Sta Bárbara
 Chihuahua, Sta Bárbara

Panamá 
 Colinas de Santa Bárbara, localidad en Veraguas.

Perú 
 Distrito de Santa Bárbara de Carhuacayán, provincia de Yauli, departamento de Junín.

Portugal 
 Santa Bárbara, localidad en Angra do Heroísmo, isla de Terceira, Azores;
 Santa Bárbara, localidad en Ponta Delgada, isla de São Miguel, Azores;
 Santa Bárbara, localidad en Ribeira Grande, isla de São Miguel, Azores;
 Santa Bárbara, localidad en Vila do Porto, isla de Santa María, Azores;
 Manadas, localidad en Velas, isla de São Jorge, Azores, antiguamente llamada Santa Bárbara.

Puerto Rico 
 Santa Bárbara, localidad en Canóvanas.

República Dominicana 
 Santa Bárbara de Samaná, en la provincia de Samaná.

Salvador 
 Santa Bárbara de Chorolque, localidad en Chalatenango.

Venezuela 
 Santa Bárbara, ciudad en el Estado Barinas;
 Municipio Santa Bárbara (Monagas), municipio del Estado Monagas;
 Santa Bárbara del Zulia, ciudad del Estado Zulia.

Negocios  
 Santa Bárbara Sistemas, empresa subsidiaria española del gigante de la industria militar General Dynamics.
 Cervecería Santa Bárbara, en Madrid.